Die ABN AMRO Open 2023 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Februar 2023 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die Argentina Open in Buenos Aires sowie die Delray Beach Open in Delray Beach gespielt. Diese gehörten zur Kategorie der ATP Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP Tour 500 zählte.

Félix Auger-Aliassime war Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel waren Robin Haase und Matwé Middelkoop im Vorjahr siegreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.074.505 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.224.460 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Rotterdam